Papież Paweł III (1468–1549)
 Alessandro Farnese (1520–1589) – kardynał, wnuk papieża Pawła III
 Aleksander Farnese (książę Parmy) (1545–1592) – bratanek kardynała Farnese, książę Parmy
 Alessandro Farnese (1610–1630) – wnuk księcia
 Alessandro Farnese (1635–1689)